

Patronyme 

 Phillip Rhee (1960-), acteur et réalisateur coréo-américain ;
 Seund Ja Rhee (1918-2009), artiste coréenne ;
 Syngman Rhee (1875-1965), homme politique sud-coréen.

Toponyme 
 Rhee, hameau de la commune néerlandaise d'Assen.